Buffalo Soldier pode se referir a:

Buffalo Soldier, soldados  negros do exército dos Estados Unidos.
"Buffalo Soldier", canção de Bob Marley.
Buffalo Soldiers, filme teuto-britânico  de 2001, dirigido por Gregor Jordan.
"Buffalo Soldiers", apelido da 92ª Divisão de Infantaria Americana.

Desambiguação